Die ukrainische Poolbillard-Meisterschaft 2014 war ein Poolbillardturnier, das vom 3. bis 7. Dezember 2014 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos.

Erfolgreichster Spieler war Artem Koschowyj, der wie im Vorjahr ukrainischer Meister in den Disziplinen 14/1 endlos, 8-Ball und 9-Ball sowie Vizemeister im 10-Ball wurde. Bei den Damen gewannen Kateryna Polowyntschuk und Wiktorija Nahorna jeweils zwei Titel.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren 
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Viertelfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

10-Ball

9-Ball

Wettbewerbe der Damen 
Die Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Halbfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

10-Ball

9-Ball

Einzelnachweise 

2014
Poolbillardveranstaltung 2014
Billardturnier in Kiew